Hister ist
eine in der Antike verbreitete lateinische Bezeichnung für den Unterlauf der Donau, siehe Ister
eine Käfergattung aus der Familie der Stutzkäfer (Histeridae), siehe Hister (Gattung)